

Geografia 
 Tsurugi – città giapponese nella prefettura di Tokushima
 Tsurugi – città giapponese nella prefettura di Ishikawa
 Monte Tsurugi – monte del Giappone, in Hokkaidō
 Monte Tsurugi – monte del Giappone, a Tokushima
 Monte Tsurugi – monte del Giappone, a Toyama

Personaggi 
 Tsurugi – personaggio del manga e anime Naruto
 Tsurugi Tatsuno – protagonista dell'anime Digimon Next
 Takuma Tsurugi – personaggio della trilogia cinematografica il cui primo capitolo è Gekitotsu! Satsujin ken
 Tetsuya Tsurugi – personaggio dell'anime e manga Grande Mazinga

Altro 
 Tsurugi – spada a lama diritta giapponese, affilata su ambo i lati, derivata dal modello del jian cinese
 Classe Tsurugi – classe di pattugliatori della guardia costiera giapponese
 Nakajima Ki-115 "Tsurugi" – aereo per attacchi kamikaze dell'aeronautica militare dell'Impero giapponese